Alan Whittle ist der Name folgender Personen:

* Alan Whittle (Fußballspieler) (* 1950), englischer Fußballspieler
 Alan Whittle, britischer Musiker, siehe Alan & Denise